Гидроксид галлия — неорганическое соединение, гидроксид металла галлия с формулой Ga(OH), белое аморфное вещество, не растворяется в воде.

Получение 
 Взаимодействием металлического галлия с горячей водой:

 Осаждение щёлочью растворимой соли галлия:

Физические свойства 

Гидроксид галлия — белое аморфное вещество, нерастворимое в воде, при нагревании разлагается.

Химические свойства 

 При нагревании ступенчато разлагается:

 Реагирует с кислотами:

 и щелочами:

 В концентрированном холодном растворе аммиака образует тетрагидроксогаллат аммония:

Примечания

Литература 
 
 
 

Г